Гран-при Бразилии 1995 года — первый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1995 года. Прошёл на трассе Интерлагос в Бразилии. Соревнования состоялись 26 марта 1995 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:20,921
 Михаэль Шумахер и Дэвид Култхард были дисквалифицированы после того, как выяснилось, что их топливо () отличается от того, которые было предоставлено ФИА в качестве образца. Победителем был объявлен Герхард Бергер. Однако после апелляции Шумахера и Култхарда восстановили в протоколе на первых двух позициях, но их командам за эту гонку очки начислять не стали.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бразилии